Christmas carol puede referirse a:
 Carol (composición musical coral) de Navidad
 A Christmas Carol, cuento de Navidad de Charles Dickens